Mann River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Mann River (Clarence River), Nebenfluss des Clarence River in New South Wales
 Mann River (Liverpool River), Nebenfluss des Liverpool River im Northern Territory

in Kanada:
 Mann River (Lincolnsee), Fluss auf der Ellesmereinsel